

Persone
 Antonio Fantin (2001) – nuotatore italiano
 Domenico Fantin (1961) – cestista italiano
 Gianfranco Fantin (1946-2001) – cestista italiano
 Gino Fantin (1923-1997) – giornalista italiano
 Henri Fantin-Latour (1836-1904) – pittore e litografo francese
 Mario Fantin (1921-1980) – alpinista e regista italiano

Altro
 10311 Fantin-Latour – asteroide della fascia principale
 Chiesa di San Fantin – edificio religioso di Venezia
 Scuola Grande di San Fantin – palazzo di Venezia